Love for Sale может означать:
 «Love for Sale» — песня Коула Портера, впервые исполненная в мюзикле «Ньюйоркцы» 1930 года.
 Love for Sale — студийный альбом Сесила Тэйлора 1959 года.
 Love for Sale — студийный альбом The Great Jazz Trio 1976 года.
 Love for Sale — студийный альбом Boney M. 1977 года.
 Love for Sale — студийный альбом Декстера Гордона 1982 года.
 Love for Sale — студийный альбом Билала 2006 года.
 Love for Sale — студийный альбом Тони Беннетта и Леди Гаги 2021 года.
 Love for sale — студийный альбом Boytronic 1988 года.